63 км (Оп 63 км, о.п. 63 км, 63,1 км) — платформа на линии Разъезд № 22 — Сибай в Абзелиловском районе Республики Башкортостан. Входит в Челябинское отделение ЖД Южно-Уральской ЖД. Грузовые и пассажирские операции не производятся.

Ближайшие города: Магнитогорск, ЗАТО Межгорье. Расстояние до узловых станций (в километрах): Разъезд № 22 — 56, Сибай — 46.

Примечания

Ссылки 
 63 км (платформа, Южно-Уральская железная дорога) на сайте Единая сетевая разметка
Железнодорожные станции и платформы Абзелиловского района
Станции Южно-Уральской железной дороги